Sonderwagen steht für:
 Sonderwagen, ein gepanzerten Radfahrzeug der deutschen Polizei
 Sonderwagen (Güterwagen der Gattung U) bei der Eisenbahn
 Sonderzug oder E-Wagen im Öffentlichen Personennahverkehr 

siehe auch:
 Sonderkraftfahrzeug